Фе́дра () — в древнегреческой мифологии дочь критского царя Миноса и его супруги Пасифаи, вторая жена афинского царя Тесея. Воспылав страстью к своему пасынку Ипполиту (сыну Тесея от первого брака) и будучи им отвергнута, оклеветала его, что привело к его гибели, и покончила с собой.

Федра — сестра Андрогея, Ариадны, Главка и Девкалиона; по отцу — внучка Зевса и Европы, и по матери — внучка бога солнца Гелиоса и океаниды Персы; супруга Тесея — мать Демофонта и Акаманта.
Тесей взял её в жены при содействии Девкалиона.
Вместе с Тесеем Федра отправилась в Трезен, когда тот очищался от крови Паллантидов и на год удалился из Афин. Там она воспылала любовью к своему пасынку Ипполиту, сыну Тесея от его первой супруги — амазонки Антиопы. Отвергнутая целомудренным юношей, Федра оклеветала его и покончила с собой. Поверивший клевете Тесей проклял сына и стал виновником его гибели. По рассказу Еврипида, она послала Тесею таблички, что Ипполит её изнасиловал, и сразу повесилась. Либо повесилась после смерти Ипполита.

Построила святилище Афродиты в Афинах.
Подарила Афинам изображения Илифии. По рассказу Павсания, в Трезене находился храм Афродиты Катаскопии (Подглядывающей), так как Федра оттуда смотрела на Ипполита, когда он занимался гимнастикой, и прокалывала листья миртового дерева. В Трезене находились могилы Федры и Ипполита. Одиссей и Эней видели её в Аиде.
Изображена в Аиде на картине Полигнота в Дельфах: её тело качается, подвешенное на веревке.

Образ в искусстве 

Сюжет злосчастной любви Федры к пасынку нашел отражение в ряде художественных произведений, самыми известными из которых стали трагедии «Ипполит» Еврипида, «Федра» Сенеки и «Федра» Расина (переведена на немецкий язык Ф. Шиллером, 1805). Действующее лицо в трагедии Софокла «Федра» (фр. 677—687 Радт). Овидий сочинил письмо Федры Ипполиту (Героиды IV). На основе трагедии Расина написаны музыкальная трагедия Рамо «Ипполит и Арисия» (1733), опера Симона Майра «Федра» (1820).

В 1881 году стихотворение Федра написал Оскар Уайльд, посвятив его Саре Бернар (она впервые сыграла Федру в трагедии Расина в 1879 году, ранее исполняла роль Арисии); в 1912 году стихотворение перевёл на русский Николай Гумилёв (см.: s:Федра (Уайльд; Гумилёв)).
Осип Мандельштам в стихотворении «В пол-оборота, о, печаль» (1914), посвящённом Анне Ахматовой, упоминает образ Федры в исполнении Элизы Рашель:
В пол-оборота, о, печаль
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.
Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.
Мирра Лохвицкая также посвятила этому сюжету своё стихотворение — «Легенда жёлтых роз».
В XX веке драмы на этот сюжет написали Д'Аннунцио (1909), М. де Унамуно (Федра, 1911), Марина Цветаева (Федра, 1927), П. У. Энквист (Для Федры, 1980), Сара Кейн (Любовь Федры, 1996), оперы — Умберто Боццини (1909), Ильдебрандо Пиццетти (по либретто Д’Аннунцио, оконч. 1915), Морис Оана (Азбука для Федры, 1967), Б. Бриттен (1976), Х. В. Хенце (2007), балет — Жорж Орик (1950).

Сохранился рисунок Тулуз-Лотрека, изображающий Сару Бернар в роли Федры (1893?, ). Над костюмами к постановке Федры в парижском театре Ренессанс в 1923 году работал Лев Бакст. Балет Федра на музыку Роберта Старера поставила в 1962 году Марта Грэм, в 1983 году она поставила балет Сон Федры на музыку Джорджа Крама.

В фильме Жюля Дассена Федра (1962) заглавную роль сыграла Мелина Меркури.

В художественном фильме Война богов: Бессмертные роль Федры сыграла Фрида Пинто.

В астрономии 
В честь Федры назван астероид (174) Федра, открытый в 1877 году

Ссылки 

 Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т.2. С.559-560

Героини древнегреческих мифов
Мифы о Тесее
Мифы Аттики
Повесившиеся